Мусагали́ев — казахская фамилия.

Известные носители 
 Мусагалиев, Азамат Тахирович (род. 1984) — игрок КВН, телеведущий, актёр.
 Мусагалиев, Яуда (род. 1928) — горняк, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.

См. также 
 Мусалалиев, Арсен-Али Нуридинович (род. 1996) — российский борец вольного стиля.